Eerola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1874-1950), homme politique finlandais
Juho Eerola (né en 1975), homme politique finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de football
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois